Cintaratu (Lakbok), een plaats in Indonesië
Cintaratu (Parigi), een plaats in Indonesië